Kladruby ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Kladruby u Vlašimi (Kladrub) im Okres Benešov 
Gemeinde Kladruby nad Labem (Kladrub an der Elbe) im Okres Pardubice
Gemeinde Kladruby u Radnic (Kladrub) im Okres Rokycany
Gemeinde Kladruby u Strakonic (Kladrub) im Okres Strakonice
Gemeinde Kladruby u Stříbra (Kladrau) im Okres Tachov, mit dem
Kloster Kladruby
Gemeinde Kladruby u Teplic (Kradrob) im Okres Teplice
Gemeinde Ovesné Kladruby (Habakladrau) im Okres Cheb
Ortsteil Kladruby (Kladrub) von Dolní Hořice im Okres Tabor
Ortsteil Kladruby (Kladrub) von Chlumec nad Cidlinou im Okres Hradec Králové
Ortsteil Kladruby (Kladrub) von Libice nad Doubravou im Okres Havlíčkův Brod 
Ortsteil Kladruby u Beranova (Kladerlas) von Teplá im Okres Cheb
Ortsteil Kladruby u Kohoutova (Kladern) von Kohoutov im Okres Trutnov